El término cilantro o culantro puede referirse:
al nombre común de la planta Coriandrum sativum;
 al nombre común de la planta Eryngium foetidum;
 al nombre común de la planta Oenanthe crocata;
al nombre común de la planta Anthriscus cerefolium.